13 Brygada Artylerii (II RP)
 13 Brygada Artylerii Ciężkiej